Чаено парти е английско традиционно събиране за следобеден чай и може да се отнася в политически контекст за:

 Бостънско чаено парти, събитието белязало формалното начало на американската революция;
 Чаено парти, американско политическо движение от 2009 г.